Хьюго:

Люди  
 Хьюго Рейес — вигаданий персонаж і один з головних героїв американського телесеріалу «Залишитися в живих». 
 Чад Хьюго (* 1974) — сучасний американський композитор, продюсер та співак у стилі хіп-хоп. 
 Г'юго Гернсбек (1884-1967) — американський письменник, засновник першого в світі журналу наукової фантастики.

Міста 
 Г'юґо — місто в окрузі Вашингтон, штат Міннесота, США.

Інше 
 «Премія Г'юґо» — літературна премія в галузі наукової фантастики, названа на честь Хьюго Гернсбека. 
 Г'юго — руйнівний атлантичний ураган у 1989

Див. також  
 Гуго ван дер Гус (прибл. 1420-1482) — фламандський художник 
 Хуго — майордом Австразії в 617-623. 
 «Хуго-Уго» — російська панк-рок-група. 
 Гуго
 Міжнародна організація з вивчення геному людини (HUGO)